Seehorst ist ein deutscher Ortsname:
 Seehorst, bis 1908 Pranie, Forstsiedlung im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Pranie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seehorst, bis 1920 Trlong, Gutsort im Kreis Mogilno, Posen, seit 1945: Trląg im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen